HMD steht für:

 Heard-Insel und McDonald-Inseln (ISO 3166)
 Head-Mounted Display, ein auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät
 Hole Mounted Device, im Gegensatz zu Surface Mounted Device
 Hexamethylendiamin, ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyamiden wie Nylon
 Hyalines Membransyndrom, eine Lungenfunktionsstörung im Neugeborenenalter
 HMD Global, eine finnische Technologiefirma, erwarb 2016 die Handy-Marke Nokia
 HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, eine Zeitschrift

HMD